Grassellini – cognome italiano
 Gaspare Grassellini – cardinale italiano